Алексе́й Алекса́ндрович О́сипов:
 Осипов, Алексей Александрович (1975—2013) — российский актёр театра и кино.
 Осипов, Алексей Александрович (1898—1978) — советский военный деятель, генерал-майор артиллерии (1943).